Лён () — китайская (кантонская) фамилия. Северное произношение — Лян. Вьетнамское — Лыонг (Lương). Корейское - Лян (량) либо Ян (양).

По-английски часто записывается как Leung в Гонконге или Leong в Юго-Восточной Азии, из-за чего в русском встречаются ошибочные варианты написания: Люн, Леун, Леунг, Лёнг, Льюнг, Леонг.

Известные носители 
 Лён И, Кристи — гонконгская фигуристка-одиночница.
 Лён Каянь (кит. трад. 梁家仁, ютпхин: Leong4 Gaa1 Jan4, пиньинь: Liáng Jiārēn; род. 20 января 1949, Гуандун, Китай) — гонконгский актёр и режиссёр.
 Лён Квок-хун — гонконгский политический активист.
 Аль Лён (род. 1952) — американский каскадер и киноактер.
 Лён, Фиш (род. 1978) — малайзийская певица.
 Лён Кахан (род. 1992) —  футболист из Макао.
 Лён, Мира (род. 1989) — канадская фигуристка-одиночница.

В варианте «Льюнг» 
 Льюнг, Кэти (род. 1987) — британская актриса, исполнительница роли Чжоу Чанг в фильмах о Гарри Поттере.

В варианте «Люн» 
  (род. 1988) — гонконгская певица, актриса и модель.
 Люн, Кен (англ. Kenneth «Ken» Leung; род. 21 января 1970, Нью-Йорк, США) — американский актёр.
  (род. 1962) — гонконгский актёр.
  (род. 1958) — гонконгский актёр.